Dobio sam unuka é um álbum de estúdio do cantor sérvio Šaban Bajramović, lançado em 1999.

Lista de faixas 

Álbuns de 1999